Asp är ett svenskt efternamn, som också har använts som soldatnamn.. Enligt uppgifter tillgängliga i januari 2020 var 2975 personer med namnet folkbokförda i Sverige och  624 personer med namnet bosatta i Finland..

Personer med efternamnet Asp
 Andreas Asp (född 1985), handbollsspelare
 Anna Asp (född 1946), scenograf
 Anna Asp (skådespelare) (född 1984), skådespelare, musiker och sångerska

 Carl Asp (1710–1782), professor i logik och metafysik
 Christer Asp (född 1949), diplomat

 Einar Asp (1906–1984), åkeriägare och politiker, socialdemokrat
 Erkki Asp (1930–2010), finländsk sociolog

 Finn Asp (1928–2018), målare och illustratör
 Fred Asp (aktiv på 1980-talet), trumslagare och låtskrivare

 Gösta Asp (1910–1986), målare

 Hjalmar Asp (1879–1940), djurmålare, tecknare och litograf

 Isa Asp (1853–1872), finländsk diktare
 Ingvar Asp (född 1938), tyngdlyftare

 Jonathan Asp (född 1990), fotbollsspelare
 Jürgen Asp (född 1956), konstnär och konstpedagog

 Kent Asp (född 1949), statsvetare, professor i journalistik

 Leif Asp (1932–1973), pianist
 Louis Asp (1848–1922), dekorationsmålare och direktör

 Mathilda Asp (1840–1920), finländsk gymnasielärare och feminist
 Matthias Asp (1696–1763), teolog och orientalist
 Mikael Asp (född 1974), tävlingsfridykare

 Nils Asp (1916–1987), tecknare, konsthantverkare och konstpedagog
 Nils-Georg Asp (1944–2012), livsmedelskemist, professor i industriell näringslära
 Ninnie Asp (född 1950), silversmed

 Per Olof von Asp (1745–1808), diplomat, donator och författare
 Petrus Asp (1667–1726), präst, superintendent
 Petter Asp (född 1970), jurist, professor i straffrätt
 Pär Asp (född 1982), fotbollsspelare

 Rudolf Asp (1851–1907), boktryckare och tidningsman

 Thomas Asp (född 1966), orienterare

 Åke Asp (1915–2000), jurist, lagman

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Soldatnamn